

Astronomia
 127545 Crisman – asteroide della fascia principale

Geografia
 Crisman – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nello stato del Colorado

Persone
 Dree Louise Hemingway Crisman – modella e attrice statunitense
 Nino Crisman – attore e produttore cinematografico italiano